Blacksnake Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blacksnake Mountain (New York)
 Blacksnake Mountain (Pennsylvania)